ERRV est un sigle qui signifie :
 Emergency Response and Rescue Vessel, un navire d'assistance en cas d'accident maritime impliquant un grand navire de charge.

Sigle de 4 caractères